Akiko Kawase, née en 1971, est une nageuse synchronisée japonaise.
 Akiko Kawase, née en 1980, est une seiyū japonaise.